Divers personnages de l'époque médiévale sont connus sous le nom de Arnould de Wezemaal, également Arnoul(d) de Wesemael(e)  ou encore Arnoul de Wesemale. Ils sont tous issus de l'ancienne seigneurie de Wezemaal.

 Arnould I de Wezemaal, « Miles » († 1216)
 Arnould II de Wezemaal, seigneur de Wezemaal (†  1260/65)
 Arnould III de Wezemaal qui lui succède († 1291)
 Arnould IV de Wezemaal, neveu du précédent († 1302)
 Arnould V de Wezemaal, fils du précédent († 1317)
 Arnould de Wezemaal, seigneur de Berg op Zoom († 1312/13)
 Arnould de Wesemael,  de l'abbaye de Parc († 1346)

Référence